Il singolare del torneo di tennis Borden Classic 1981, facente parte del WTA Tour 1981, ha avuto come vincitrice Kathy Rinaldi che ha battuto in finale Julie Harrington 6-1, 7-5.

Teste di serie 

 Pam Casale (semifinali)
 Beth Norton (quarti di finale)
 Kathy Rinaldi (campionessa)
 Susan Mascarin (quarti di finale)

 Julie Harrington (finale)
 Marie Pinterova (secondo turno)
 Duk-Hee Lee (primo turno)
 Barbara Jordan (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Borden Classic 1981